Abbado – włoskie nazwisko
 osoby noszące nazwisko Abbado:
 Claudio Abbado (ur. 1933) – włoski dyrygent, syn Michelangela Abbado
 Marcello Abbado (1926–2020) – włoski kompozytor i pianista, syn Michelangela Abbado
 Michelangelo Abbado (1900–1979) – włoski skrzypek i nauczyciel, ojciec Claudia i Marcella Abbado
 Roberto Abbado (ur. 1954) – włoski dyrygent, syn Marcella Abbado